|}
Die Bahnstrecke Kácow–Světlá nad Sázavou ist eine regionale Eisenbahnverbindung in Tschechien, die ursprünglich als landesgarantierte Lokalbahn Swětla–Ledeč–Kácow (tschech.: Místní dráha Světlá–Ledeč–Kácow) erbaut und betrieben wurde. Sie verläuft von Kácow über Zruč nad Sázavou nach Světlá nad Sázavou.

Nach einem Erlass der tschechischen Regierung ist die Strecke seit dem 20. Dezember 1995 als regionale Bahn („regionální dráha“) klassifiziert.

Geschichte 

Am 19. April 1902 wurde dem „Joseph Klöckner, Güterinspector des k.k. Theresianischen adeligen Damenstiftes am Prager Schlosse im Vereine mit Robert Hruš, Domänendirektor in Ledeč, Josef Kolař, Bezirksobmann in Radostowitz und Johann Hereš, Bürgermeister in Ledeč die erbetene Concession zum Baue und Betriebe einer als normalspurige Localbahn auszuführenden Locomotiveisenbahn von der Station Swětla der k.k. österreichischen Nordwestbahn über Ledeč nach Kácov“ erteilt. Teil der Konzession war die Verpflichtung, den Bau der Strecke sofort zu beginnen und binnen zwei Jahren fertigzustellen.  Das Aktienkapital der Gesellschaft betrug insgesamt 1.584.000 Kronen. Die Aktiengesellschaft hatte ihren Sitz in Prag. Am 24. September 1903 wurde die Strecke eröffnet. 

Den Betrieb führten die k.k. Staatsbahnen (kkStB) für Rechnung der Lokalbahn Swětla–Ledeč–Kácow aus. Nach dem Ersten Weltkrieg übernahmen die neugründeten Tschechoslowakischen Staatsbahnen (ČSD) die Betriebsführung von den kkStB. Am 1. Januar 1925 wurde die Lokalbahn Swětla–Ledeč–Kácow per Gesetz verstaatlicht und die Strecke wurde ins Netz der ČSD integriert. 

Die Strecke hat heute die Kursbuchnummer 212, wobei der Fahrplan nun in Čerčany beginnt. Zum Einsatz kommen im Personenverkehr Triebwagen.

Fahrzeugeinsatz  

Die betriebsführende kkStB beschaffte auf Rechnung der Lokalbahn Swětla–Ledeč–Kácow die Lokomotive 97.228 und den vierachsigen Dampftriebwagen 1.401.

Die ČSD bezeichneten die Lokomotive ab 1924 als 310.0119, 1931 wurde sie ausgemustert.  Der Triebwagen wurde als M 223.001 eingeordnet. Er blieb bei den ČSD noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg in Betrieb. Erst 1948 wurde er ausgemustert und verschrottet.

Literatur 

 Zdeněk Hudec u. a.: Atlas drah České republiky 2006–2007. 2. Auflage. Dopravní vydavatelství Malkus, Praha 2006, ISBN 80-87047-00-1.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien